Fredrik Karl av Preussen (tyska: Friedrich Karl), född 20 mars 1828 i Berlin och död 15 juni 1885 på slottet Klein Glienicke utanför Potsdam, var en preussisk prins och generalfältmarskalk i Preussens armé.

Biografi
Son till prins Karl av Preussen och sonson till kung Fredrik Vilhelm III av Preussen). Brorson till kejsar Vilhelm I och kusin med kejsar Fredrik III. Hans mor Marie av Sachsen-Weimar var syster till kejsar Vilhelms gemål Augusta av Sachsen-Weimar.

Fredrik Karl inträdde 1845 i armén, deltog i 1848 års krig och blev 1857 fördelningschef, 1860 chef för 3:e armékåren, 1861 general av kavalleriet och 1870 generalfältmarkskalk. Under 1864 års krig mot Danmark förde Fredrik Karl befälet över den kombinerade preussiska armékåren och stormade med denna Dybbölställningen 18 april. I kriget mot Österrike 1866 var han chef för 1:a armén och besegrade österrikarna bland annat i slaget vid Gitschin 29 juni och inledde slaget vid Königgrätz, som han till en början fick leda ensam.

I 1870-71 års krig förde Fredrik Karl befälet över 2:a armén och tvingade efter segrarna vid Vionville och Gravelotte 16-18 augusti 1870 Metz att kapitulera 27 oktober samma år. Han vände sig därefter mot Loire-armén och besegrade denna i slaget vid Beaune-la Rolande 28 november 1870, intog Orléans 5 december och angrep därefter general Alfred Chanzy, som han i grund besegrade i slaget vid Le Mans 10-12 januari 1871. Efter fredsslutet var Fredrik Karl generalinspektör vid 3:e arméinspektionen.

Familj

Gift 1854 med Maria Anna av Anhalt-Dessau (1837-1906). Ett stormigt äktenskap, mycket till följd av Fredrik Karls häftiga temperament och tilltagande alkoholism.

Barn 
 Prinsessan Marie, (1855-1888), gift med 1) prins Henrik av Nederländerna , 2) Albrekt av Sachsen-Altenburg
 Prinsessan Elisabeth, (1857-1895), gift med storhertig Fredrik August II av Oldenburg
 Prinsessan Anna, (1858-1858)
 Prinsessan Luise, (1860-1917), gift med Prins Arthur, hertig av Connaught och Strathearn, mor till kronprinsessan Margareta av Sverige.
 Prins Fredrik Leopold, (1865-1931) , gift med Luise av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg

Utmärkelser 
   Riddare av Serafimerorden, 19 juli 1874.

Referenser 
 Ponsonby, Frederick, Letters of the Empress Frederick , Macmillan & Co, London 1929
 Zeepvat, Charlotte, From Cradle to Crown: British Nannies and Governesses at the World's Royal Courts, 2006

Noter

Externa länkar

Huset Hohenzollern
Preussens prinsar
Män
Födda 1828
Avlidna 1885
Tyska fältmarskalkar
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Mottagare av Serafimerorden
Personer från Berlin